João Daniel Mendes Real (Covilhã, 13 de maio de 1983) é um ex-futebolista de Portugal que atuava como 
defesa central.
Terminou a carreira durante a pré-época de 2019-2020 juntamente com Marinho depois de terem representado a Briosa durante 8 anos e ambos vão integrar a estrutura interna do clube. 

João Real participou na final da taça de Portugal de 2011-2012, assim como Marinho.

Títulos

Estação 
 I Divisão da AF Castelo Branco: 2001/02

Sporting Covilhã 
 II Divisão B - Zona Centro: 2004/05
 II Divisão - Série C: 2007/08

Ligações externas 
 
 

Naturais da Covilhã
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Associação Desportiva da Estação
Futebolistas do Sporting Clube da Covilhã
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio